

Patronyme 
 Antonio Tarver, boxeur et acteur américain.
 Emily Tarver, actrice, scénariste et productrice américaine.
 Katelyn Tarver, chanteuse et actrice américaine.